Главни чланак: Отворено првенство Аустралије у тенису 1973.

Џон Њуком је освојио турнир. У финалу је победио Онија Паруна резултатом 6-3, 6-7, 7-5, 6-1.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Аустралије у тенису 1973.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Тенис 1973.